Kopparsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kopparsjön, Västergötland, sjö i Karlsborgs kommun och Tibro kommun,  (26,1 ha)
Kopparsjön, Östergötland, sjö i Motala kommun,  (5,44 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn